Zentralausschuss bezeichnet:
 Zentralausschuss der SPD, nach dem Zweiten Weltkrieg in Berlin 1945 und 1946
 Zentralausschuß für Hilfe und Aufbau, Selbsthilfeorganisation jüdischer Deutscher, gegründet im April 1933 in Reaktion auf antisemitische Diskriminierungen seitens der Reichsregierung
 Zentralausschuß (ÖH), bis 1998 das parlamentarische Organ der Österreichischen Hochschülerschaft
 Personalvertretung (Österreich), ein Organ der Personalvertretung im öffentlichen Dienst auf Ressortebene